Jan Kvíčala se jmenovaly tyto osoby:

 Jan Kvíčala (1834–1908) – klasický filolog
 Jan Kvíčala (šachista) (1868–1939) – šachista
 Jan Kvíčala (astronom) (1913–1972) – právník a amatérský astronom
 Jan Kvíčala (biochemik) (* 1945) – biochemik a molekulární biolog